JV steht für:
 Joint Venture, Kooperation von Unternehmen
 Jagdverband, Bezeichnung für die deutsche Jagdfliegereinheit JV44
 JydskeVestkysten, dänische Tageszeitung
 Bearskin Airlines (IATA-Code), kanadische Fluggesellschaft

JV als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Norwegen: Ringerike in der Provinz Viken

jv steht für:
 javanische Sprache (ISO-639-1-Code)

JV